Essarts (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Essarts (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Essarts (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary